Podhajce – wieś w województwie lubelskim

Miejscowości na Białorusi 
 Podhajce – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Podhajce  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki

Miejscowości na Ukrainie  
 Podhajce – miasto na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Podhajce – wieś na Ukrainie  w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Podhajce – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim